Solnzew ist der Familienname folgender Personen:

 Eleasar Borissowitsch Solnzew (1900–1936), russischer Historiker und Ökonom
 Fjodor Grigorjewitsch Solnzew (1801–1892), russischer Künstler, Restaurator, Kunstwissenschaftler und Hochschullehrer
 Konstantin Alexandrowitsch Solnzew (* 1950), russischer Chemiker und Hochschullehrer
 Sergei Iwanowitsch Solnzew (1872–1936), russisch-sowjetischer Ökonom
 Wadim Michailowitsch Solnzew (1928–2000), russisch-sowjetischer Linguist